

Rosa attuale (2018-19)

Note 

 2018